Příjmení Kubelík (Kubelíková) nese více osobností:
 Jan Kubelík (1880–1940) – houslista
 Rafael Kubelík (1914–1996) – dirigent
 Martin Kubelík – vědec
 René Kubelík – houslista

Česká příjmení